Lumiar - freguesia portuguesa
Lumiar (Metro de Lisboa) 
Lumiar (Nova Friburgo) - vila da região serrana do Rio de Janeiro
Lumiar (locomotiva) - da companhia de caminhos-de-ferro Larmanjat que operava em Lisboa e arredores

Desambiguação